Esse kan syfta på följande platser:

Finland 

Esse – en kommundel i Pedersöre, Österbotten

Frankrike 

 Essé, kommun i departementet Ille-et-Vilaine, 
 Esse, Charente, kommun i departementet Charente,

Kamerun 

 Essé (ort i Kamerun), Centrumregionen,

Tyskland 

 Esse (Diemel)–  en biflod till Diemel i Hessen, se :de:Esse (Diemel) (på tyska)

Se även 
 Essä

Robotskapade Kamerunförgreningar